
Termin diaminopropan ima više značenja.
 1,2-Diaminopropan
 1,3-Diaminopropan